Prenantia är ett släkte av mossdjur. Prenantia ingår i familjen Smittinidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Mossdjur
Prenantia